Jeziorki est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Brodnica ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Świecie ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Mogilno.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Leszno ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Piła ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Jeziorki, dans le powiat d'Augustów ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Sejny ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Suwałki.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Kołobrzeg ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Szczecinek ;
 du village de Jeziorki, dans le powiat de Wałcz.

dans d'autres voïvodies
 du village de Jeziorki, dans la voïvodie de Lubusz ;
 du village de Jeziorki, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Jeziorki, dans la voïvodie de Sainte-Croix.